Perthaler ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Perthaler (1810–1873), österreichische Pianistin und Musiklehrerin
 Christian Perthaler (* 1968), österreichischer Eishockeyspieler
 Hans von Perthaler (1816–1862), österreichischer Jurist und Schriftsteller
 Josef Perthaler (1777–1869), österreichischer Mediziner